Stati Uniti d'America
 Taylorsville – census-designated place della Contea di Plumas, California
 Taylorsville – capoluogo della Contea di Alexander, Carolina del Nord
 Taylorsville – città della Contea di Bartow, Georgia
 Taylorsville – census-designated place della Contea di Bartholomew, Indiana
 Taylorsville – capoluogo della Contea di Spencer, Kentucky
 Taylorsville – città della Contea di Smith, Mississippi
 Taylorsville – città della Contea di Salt Lake, Utah
 Taylorsville – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America della contea di Highland nello Stato dell'Ohio